Liberation kan vara:

tidningen Libération
Liberation (musikalbum av Bunny Wailer)
Liberation (musikalbum av 1349)
Liberation (musikalbum av Mýa)
Liberation (musikalbum av Lil Wayne)
Liberation (sång)